Луковец може бити:

 Луковец (Комен), насељено мјесто у општини Комен, Република Словенија
 Луковец (Литија), насељено мјесто у општини Литија, Република Словенија
 Луковец (Расиња), насељено мјесто у општини Расиња, Република Словенија
 Луковец (Севница), насељено мјесто у општини Севница, Република Словенија